Porzecze ist der Name von mehreren Ortschaften in

Polen
in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Porzecze (Boleszkowice) (ehemals Hälse, Kreis Königsberg (Neumark))
 Porzecze (Darłowo) (ehemals Preetz, Kreis Schlawe (Pommern))

Weißrussland
 Paretschtscha, Ort im Rajon Hrodna

Ukraine
Ehemalige polnische Bezeichnung von Poritschtschja (Lwiw) im Rajon Lwiw in der Oblast Lwiw
Ehemalige polnische Bezeichnung von Poritschtschja (Jaworiw) im Rajon Jaworiw in der Oblast Lwiw